

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych
 Dębiec – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Wilda
 Dębiec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Ścinawa
 Dębiec – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Dębiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Dębiec – część wsi Medyny w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński
 Dębiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Dębiec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany

Osoby o nazwisku Dębiec 
 Adam Dębiec – polski funkcjonariusz
 Michał Dębiec – polski siatkarz

Zobacz też 

 Poznań Dębiec
 Pięć Dwa Dębiec
 Stary Dębiec, Nowy Dębiec